Kanada – państwo w Ameryce Północnej
 Kanada – założyciel indyjskiej szkoły filozoficznej wajsieszika (vaiśeşika)
 Kanada (Auschwitz-Birkenau) – baraki w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 1 podstawowa
 Kanada – osada w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów
 Kanada – część wsi Kobylec w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Kanada – przysiółek wsi Witkowice w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Kęty
 Kanada – część wsi Świebodzin w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Pleśna
 Kanada – przysiółek wsi Gwoździec w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn
 Kanada – część wsi Spytkowice w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Spytkowice
 Kanada – część wsi Przybradz w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wieprz
 Kanada – część wsi Grzegorzówka w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Hyżne
 Kanada – część wsi Borek Stary w woj. podkarpackim. w pow. rzeszowskim, w gminie Tyczyn
 Kanada – przysiółek wsi Łączna w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Łączna
 Kanada – dawna część wsi Rębowo w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Wyszogród

Inne 
 Kanada – część miasta Trzyńca w Czechach, w kraju morawsko-śląskim

Zobacz też 
 Kannada – język drawidyjski (kannada lub kannara)